Wolstein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Wolstein (1738–1820), deutscher Veterinärmediziner

Wolstein bezeichnet:

 Kloster Wollstein
 Wolstein Center, die Spielstätte für Basketball der US-amerikanischen Cleveland State University